Дуття (, , ) – 

 1) Процес подачі газоподібних газифікуючих агентів (дуття) в поклад корисної копалини при його газифікації. 

 2) Подавання повітря (кисню) вентиляторами або компресорами в металургійні та інші промислові агрегати. Сприяє інтенсифікації фізико-хімічних процесів. 

Про дуття для доменних печей дивись Дуття (доменне виробництво).

Література